Belgium est la racine latine du nom de la Belgique. Ce mot correspond également au territoire de certains peuples gaulois à l'époque.
 Belgium est le nom donné à l'actuelle Belgique dans plusieurs langues dont notamment l'anglais.
 Belgium est le nom temporaire de la Jupiler à l'occasion de la coupe du monde de football de 2018.

Toponymie
Belgium (Illinois)
Belgium (Virginie-Occidentale)
Belgium Town (Wisconsin) (Ville)
Belgium (village du Wisconsin) (Village)
Belgium Township (Minnesota)

Autres
 Une chanson de Bowling for Soup
 Belgium (journal), le bulletin de liaison des exilés belges pendant la Seconde Guerre mondiale, édité à l'instigation du gouvernement belge en exil et dirigé par René Hislaire.

Homonymie de localités aux États-Unis